Карусель — різновид атракціону на обертовій платформі
 Карусель — технологія фальсифікації виборів
 Карусель — ідея в шаховій композиції у багатоходових задачах і етюдах
 «Карусель» — швейцарський музичний гурт
 «Карусель» — російська мережа гіпермаркетів

Фільми 

 «Карусель» — мексиканський дитячий телесеріал 1989—1990 років
 «Карусель» — французький фільм 1950 року режисера Макса Офюльса
 «Карусель Мангеттен» — американська музична кінокомедія 1937 року режисера Чарльза Райснера

Див. також 

 Токарно-карусельний верстат — металорізальний верстат токарної групи

Багатозначні терміни